Sant Llàtzer el Pintor
 Sant Llàtzer d'Ais, bisbe d'Ais de Provença al , no canonitzat però venerat per la confusió amb Llàtzer de Betània
 Sant Llàtzer de Betània, amic de Jesús i llegendari bisbe de Marsella, al segle I
 Sant Llàtzer de Constantinoble, monjo i pintor romà d'Orient, mort en 867
 Sant Llàtzer de Sèrbia, príncep de Sèrbia, venerat a l'Església Ortodoxa
 Sant Llàtzer el leprós, personatge del Nou Testament, venerat com a sant
 Mas de Sant Llàtzer
 Església de Sant Llàtzer, a Barcelona
 Raval de la ciutat de Tortosa